TMT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Trombetas (PA) (Brasile)
 TMT – codice valutario ISO 4217 del Manat turkmeno, valuta della Turkmenistan
 TMT – singolo di Nublu del 2018